Gers peut faire référence à :

Géographie 

 Gers (rivière) : rivière française, affluent de la Garonne, qui prend sa source sur le plateau de Lannemezan.
 Gers (département) : département français en région Occitanie.
 Lac de Gers : lac de Haute-Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Autres 

 Gers, vin français d'indication géographique protégée régionale ;
 Janick Gers : guitariste du groupe de heavy metal Iron Maiden ;
 ger ou yourte, maison traditionnelle mongole en feutre, démontable.

Homonymie de toponyme